Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Valley Park (Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Valley Park – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Valley Park – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers